Chixoy puede referirse a:

 el río Chixoy, en Guatemala; o
 la Planta Hidroeléctrica Chixoy, también en Guatemala.